Die A Grupa 1986/87 war die 63. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 9. August 1986 und endete am 6. Juni 1987.

Meister wurde ZFKA Sredez Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten stiegen direkt in die B Grupa ab.

Für ein 0:0 gab es keine Punkte.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 
Keine Punkte beim 0:0.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. geschossene Tore – 5. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1986
Fußballsaison 1986/87